Spojení písmen R a Z může mít různé významy:

RZ 
Zkratka
Registrační značka – státní poznávací značka na silničním motorovém vozidle
 Rajská zahrada – stanice metra
 Rukopis zelenohorský – sporný literární text údajně objevený roku 1817 na zámku Zelená Hora
 Rekreační zařízení
 Rychlostní zkouška
 Return to Zero – kódování s návratem k nule
 Zákon o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob – zákon č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob, přezdívaný též rejstříkový zákon (zkráceně RZ), zabývá se veřejnými rejstříky v České republice

Podobné názvy 
 Rž – slovinská hora

Externí odkazy 
 

Zkratky